Mertins ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mertins (1898–1979), deutscher Politiker (SPD), MdR und MdB
 Ferdinand Mertins (1864–1943), deutscher Politiker (USPD, SPD), MdL Preußen
 Gerhard Mertins (1919–1993), deutsches Mitglied der Waffen-SS und Waffenexporteur
 Günter Mertins (1936–2015), deutscher Geograph
 Oliver Mertins (1964–2020), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Oskar Mertins (1858–1909), deutscher Lehrer und Prähistoriker